Ashur-nirari I, ca. XVI secolo a.C.
Ashur-nirari II, XV secolo a.C.
Ashur-nirari III, XII-XII secolo a.C.
Ashur-nirari IV, XI secolo a.C.
Ashur-nirari V, VIII secolo a.C.